Kautschuk steht für:
 Naturkautschuk, Ausgangsmaterial für Gummi, gewonnen von verschiedenen Kautschukpflanzen
 Synthesekautschuk, künstlicher Ersatz für Naturkautschuk
 Faktis oder Ölkautschuk, gummiartiger Werkstoff aus Mineral- und Pflanzenölen
 Mineralkautschuk, Mineralgummi, Bezeichnung für geblasene Bitumenrückstände (MRX) (Oxidationsbitumen) der Erdöldestillation

Kautschuk ist der Werktitel von: 
 Kautschuk (Film), deutscher Abenteuerfilm von 1938

Siehe auch: